Kabba kan syfta på följande platser:

Guinea 

 Kaba (vattendrag i Guinea, lat 8,87, long -13,18),

Nigeria 

 Kabba (distriktshuvudort i Nigeria), Kogi, 

Robotskapade Guineaförgreningar
Robotskapade Nigeriaförgreningar